est un clade présumé de tétrapodes qui ont vécu pendant le carbonifère et le permien.

Présentation 
Il comprend les familles Pantylidae, Gymnarthridae, Ostodolepidae, Rhynchonkidae et Brachystelechidae, avec chez certains auteurs des familles supplémentaires telles que Microbrachidae et Molgophidae. Recumbirostra a été érigé en clade en 2007 pour inclure de nombreux taxons traditionnellement regroupés dans l'ordre Microsauria, qui s'est depuis avéré être un groupement paraphylétique ou polyphylétique. Comme d'autres « microsaures », les recombirostrains ont longtemps été considérés comme des membres de la sous-classe préamniote des †Lepospondyli ; cependant, les analyses phylogénétiques menées par Pardo, Szostakiwskyj et Anderson (2015) et Pardo  (2017) en font plutôt des amniotes sauropsides de ramification précoce.

Cladogramme 
Toutes les analyses phylogénétiques ne reconnaissent pas Recumbirostra comme un clade valide. Un clade alternatif appelé Tuditanomorpha est parfois proposé, reprenant plusieurs mêmes taxons. Ci-dessous, un cladogramme montrant les relations phylogénétiques des recombirostrains selon  en 2012 :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropsida
Taxon fossile décrit en 2007